Зуевское —  озеро в Тихвинском районе Ленинградской области
 Зуевское —  озеро в Боровичском районе Новгородской области
 Зуевское —  озеро в Себежском районе Псковской области

См. также
 Зуевское водохранилище
 Зуевское сельское поселение